Kiennast ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Kiennast (* 1955), österreichischer Komponist, Produzent und Performancekünstler
 Franz von Paula Kiennast (1728–1793), bayerischer Lehrer
 Thomas Kiennast (* 1976), österreichischer Kameramann

Kiennast steht für:
 Julius Kiennast, österreichisches Handelsunternehmen

Siehe auch: 
 Kienast
 Künast
 Kynast